Hove est une ville anglaise située dans la conurbation de Brighton.
 La circonscription de Hove est une circonscription électorale britannique située dans le Sussex de l'Est.
  est une banlieue de la ville australienne d'Adélaïde.
 Hove est commune belge située dans la province d'Anvers.
 Hoves (en néerlandais Hove) est une section de la commune belge de Silly située dans la province de Hainaut.
 Hoves est un hameau de la commune belge de Chièvres située dans la province de Hainaut.

Patronyme 

 Chenjerai Hove (1956-2015), écrivain zimbabwéen ; 
 Elliott Crosset Hove (1988-), acteur danois ; 
 Johan Hove (2000-), footballeur norvégien ;
 Ove Hove (1914-1993), homme politique danois.

Voir aussi